Q Concert – EP del 1980 di Ivan Graziani, Ron e Goran Kuzminac
 Q Concert – EP del 1981 di Riccardo Cocciante, Rino Gaetano e i New Perigeo
 Q Concert – EP del 1982 di Goran Kuzminac, Mario Castelnuovo e Marco Ferradini

Pagine correlate 
 Qdisc